Název Kateřinský potok má více vodních toků:

 Kateřinský potok (přítok Labe) – levostranný přítok Labe v okrese Trutnov
 Kateřinský potok (přítok Opavy) – levostranný přítok Opavy v okrese Opava
 Kateřinský potok (přítok Svídnice) – levostranný přítok Svídnice v okrese Most
 Kateřinský potok (zdrojnice Pfreimdu) – označení pro horní tok řeky Pfreimd, resp. její levostranná zdrojnice v okrese Tachov a v Německu ve spolkové zemi Bavorsko v zemském okrese Schwandorf
 Kateřinský potok (přítok Kunratického potoka) – pravostranný přítok Kunratického potoka, přitékající od Šeberova v Praze